Владимир Мартыненко: Мартыненко, Владимир Алексеевич (род. 1958) — украинский геральдист.
 Мартыненко, Владимир Владимирович (род. 1957) — российский социолог, политолог и экономист, педагог.
 Мартыненко, Владимир Никифорович (1923—1988) — министр иностранных дел Украинской ССР (1980—1984).
 Мартыненко, Владимир Петрович (1937—2007) — генеральный директор ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат».
 Мартыненко, Владимир Поликарпович (1909—1981) — советский инженер-изобретатель.
 Мартыненко, Владимир Фёдорович (1922—2002) — ведущий лётчик испытаний ядерного оружия, Герой Советского Союза.